Традиционные японские цвета — это набор цветов, которые издревле использовались при производстве одежды и в других ремёслах, а также описаны в литературе.

История 
Традиционные цвета появились с введением в 603 году принцем Сётоку Системы двенадцати рангов. Она основана на пяти элементах китайской натурфилософии. Система Сётоку указывала каждому рангу цвет головного убора, а также вводила киндзики (禁色, запрещённые цвета), которые было разрешено носить только высшей знати. Цвет «отан» (жёлто-рыжий, #FC7F31) был, например, закреплён за кугэ, использование этого цвета в одежде людей более низкого происхождения было запрещено. Разрешённые цвета назывались , их можно было носить всем японцам.

Большинство названий цветов происходят от тех цветов, растений и животных, из которых производили соответствующий краситель, или которые были похожего цвета сами. С периода Асука японцы пользовались разнообразными технологиями окрашивания тканей, а синтетические красители пришли в Японию в конце периода Мэйдзи.

Цвета

Красно-фиолетовые

Красные

Жёлто-красные

Жёлтые

Жёлто-зелёные

Зелёно-синие зелёные

Сине-фиолетовые

Фиолетовые

Ахроматические

Примечания

Литература 
 長崎 盛輝 (Нагасаки, Сэйки):日本の伝統色―その色名と色調, Сэйгэнся, 2001. ISBN 4-916094-53-0
 日本色彩学会 (Японское колористическое научное общество): 新編色彩科学ハンドブック, изд-во Токийского университета, 1985. ISBN 4-13-061000-7

Ссылки 
 Названия традиционных цветов
 Традиционные японские цвета

Цвет
Японский текстиль